Gland bezeichnet:

 die Gemeinde Gland VD im Kanton Waadt, Schweiz
 die Gemeinde Gland (Aisne) im Département Aisne, Frankreich 
 die Gemeinde Gland (Yonne) im Département Yonne, Frankreich
 den Fluss Gland (Doubs) in Frankreich, Nebenfluss des Doubs
 den Fluss Gland (Oise) in Frankreich, Nebenfluss der Oise
 den Fluss Petit Gland in Frankreich, Nebenfluss des Gland (Oise)
 den Fluss Gland (Rhône) in Frankreich, Nebenfluss der Rhône
 Gland, Ortschaft in der Gemeinde Vullierens im Kanton Waadt, Schweiz